Графенауэр (Grafenauer) — фамилия.

Известные носители 
  (1916—1995) — югославский и словенский историк, декан философского факультета Люблянского университета (1957—1958), академик Словенской академии наук и искусств (с 1972), президент Матицы словенской (1978—1988).
 Графенауэр, Ирена (род. 1957) — словенская флейтистка, музыкальный педагог.
 Графенауэр, Нико (род. 1940) — югославский и словенский поэт, публицист и переводчик; лауреат премий Левстика (1980, 1987, 2007), Франце Прешерна (1997); академик Словенской академии наук и искусств (с 2009).
  (1860—1935) — австрийский органный мастер и политик, депутат нижней палаты Рейхсрата (1907—1918).